Benice ist der Name folgender Orte:

 Benice (Woiwodschaft Großpolen), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Benice (Kamień Pomorski), deutsch Benz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Benice (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Benice (Liptovský Mikuláš), Stadtteil von Liptovský Mikuláš in der Slowakei
 Benice (Prag), ein Stadtteil von Prag in der Tschechischen Republik